Вернер Беш (; 4 мая 1928 года, Эрдманнсвайлер) — немецкий германист. В настоящее время доцент кафедры (на пенсии) немецкого языка и древненемецкой литературы Рейнского университета Фридриха-Вильгельма в Бонне. Основные области исследования Беша: формирование нововерхненемецкого языка, языковая динамика и диалектология, история немецкого языка (преимущественно средне- и ранненововерхненемецкого языков).

Биография 
Вернер Беш с 1949 года изучал германистику, английский язык и географию (для должности учителя гимназии) во Фрайбургском и Тюбингенском университетах. В 1950 году стал членом христианского студенческого объединения Freiburger Wingolf, входящего в Вингольфский союз. В 1955 Беш сдал государственный экзамен и, год спустя, защитился во Фрайбурге у германиста Фридриха Маурера. В 1955-1956 читал лекции в Лондоне.

После сдачи асессорского экзамена в 1957 году Вернер Беш вернулся в Германию, чтобы получить место научного ассистента во Фрайбурге. Там в 1965 году он успешно хабилитировался и получил приглашение на кафедру немецкого языка и древненемецкой литературы Рурского университета в Бохуме. С 1970 до выхода на пенсию в 1993 он был заведующим той же кафедрой Боннского университета. С 1982 по 1983 был его ректором. Также является учредителем, председателем и почётным членом Боннского университетского клуба.

Заслуги и награды 
Беш неоднократно признавался гостевым профессором иностранных университетов. С 1967 по 1975 имел членство в Институте немецкого языка в Маннхайме, с 1975 по 1983 входил в попечительский совет Института. В 1977 избран членом-корреспондентом Гейдельбергской Академии наук; в 1985 — член Академии наук Нижнего Рейна — Вестфалии; в 1994 — член-корреспондент Института германистики и романистики Лондонского университета. В 2004-2010 являлся также представителем Союза немецких академий наук в Совете по немецкому правописанию.

В 2003 году Вернер Беш стал почётным членом Международного общества немецкой диалектологии (IGDD). Спустя два года был избран почётным членом Общества венгерских германистов.

Труды Беша 
Вернер Беш является автором большого количества книг и статей, 35 из которых имеются в Немецкой библиотеке. Среди наиболее значимых работ можно выделить работы по исторической диалектологии и динамике немецкого языка (Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jahrhundert. Studien zur Erforschung der Spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schrift-Sprache. In: Bibliotheca Germanica. Band 11, Bern und München 1967; Duzen, Siezen, Titulieren. Zur Anrede im Deutschen heute und gestern. Göttingen 1996, (2. erweiterte Auflage 1998); Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 4 Bände, 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, de Gruyter, Berlin 1998–2004; Deutsche Sprache im Wandel. Lang, Frankfurt am Main 2003.), узким вопросам, связанным со становлением грамматики, лексики, правописания (Wege und Irrwege der deutschen Rechtschreibreform von 1998. Schöningh, Paderborn 2007; Die Rolle Luthers in der Deutschen Sprachgeschichte. In: Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Band 12, Heidelberg 1999 (2. Auflage 2000); Deutscher Bibelwortschatz in der frühen Neuzeit. Auswahl – Abwahl – Veralten. Frankfurt am Main 2008) и др.

Ссылки 
 
 
 

Лингвисты Германии
Германисты
Преподаватели Боннского университета
Преподаватели Лондонского университета
Члены Гейдельбергской академии наук